

Anno 
 7 – o 7 a.C.

Matematica 
 7 – numero naturale

Musica 
 7" o 7 pollici – formato di disco in vinile usato prevalentemente per i singoli
 7 – album dei Madness del 1981
 7 – album di George Strait del 1986
 7 – singolo di Prince e The New Power Generation del 1992
 7 – album delle Zap Mama del 1993
 7 – album di Apoptygma Berzerk del 1996
 7 – album degli S Club 7 del 2000
 7 – EP degli U2 del 2002
 7 – album di Enrique Iglesias del 2003
 7 – album di Philip Jeck del 2003
 7 – album dei Kotiteollisuus del 2005
 7 – album di O.S.T.R. del 2006
 7 – album dei Talisman del 2006
 7 – album di Bushido del 2007
 7 – album di Nancy Ajram del 2010
 7 – EP di deadmau5 del 2013
 7 – album di Sanna Nielsen del 2014
 7 – album di Dardust del 2015
 7 – album di Seal del 2015
 7 – album di Keen'V del 2017
 7 – album dei Beach House del 2018
 7 – album di David Guetta del 2018
 7 – EP di Lil Nas X del 2019
 7 – album di Ligabue del 2020

Informatica 
 Windows 7 – versione di Microsoft Windows

Altro 
 Il 7, in un vestito o in una stoffa è uno strappo che forma un angolo (es.: farsi un 7 nei pantaloni)
 Il 7 nel calcio è l'angolo superiore di una porta, punto di incrocio di pali e traversa

Pagine correlate
007 (disambigua)
Seven (disambigua)
Sette (disambigua)